El nombre de Iglesia de Santa Eufemia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Eufemia.

Advocación 
 Santa Eufemia de Calcedonia.

 Santa Eufemia de Orense.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Iglesia de Santa Eufemia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Autillo de Campos, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Eufemia, iglesia católica en la localidad de Bermeo, provincia de Vizcaya;
 Iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Olmos de Ojeda, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Eufemia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Leorza (municipio de Maeztu), provincia de Álava;
 Iglesia de Santa Eufemia, iglesia católica en la ciudad de Orense, provincia de Orense;
 Iglesia de Santa Eufemia, iglesia católica de la localidad de Donadillo, provincia de Zamora
  Convento de Santa Eufemia (Antequera)

En Italia 
 Iglesia de Santa Eufemia, iglesia católica en la ciudad de Milán, región de Lombardia;